Piscine Léo-Lagrange peut faire référence à :
 la piscine Léo-Lagrange de Béziers ;
 la piscine Léo-Lagrange d'Hénin-Beaumont ;
 la piscine Léo-Lagrange de Nantes ;
 la piscine Léo-Lagrange de Saint-Nazaire ;
 la piscine Léo-Lagrange de Toulon
 la piscine Léo-Lagrange de Toulouse ;
 la piscine Léo-Lagrange de Trappes.